Прокл (от ,  — преславный, от слов  — усилительная приставка и  — слава) — мужское имя древнегреческого происхождения. От него происходит русская фамилия Проклов. Известные носители:
 Прокл, сын Аристодема — мифический спартанский царь.
 Прокл — тиран Эпидавра.
 Прокл (сын Питирея) — вывел колонию на Самос (скорее мифический, чем исторический персонаж).
 Прокл — карфагенский писатель.
 Прокл Диадох (412—485) — древнегреческий философ.
 Святой Прокл — архиепископ Константинопольский (434—447).
 Прокл (Хазов) (1943—2014) — епископ Русской православной церкви, митрополит Симбирский и Новоспасский, глава Симбирской митрополии.

Объекты 
 Прокл — кратер на видимой стороне Луны.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки